Ngie peut désigner :
 Ngie, un arrondissement du Cameroun ;
 le ngie, une langue des Grassfields.